One Last Tour var en koncertturné af Swedish House Mafia, der udspillede sig fra 16. november 2012 til 24. marts 2013.

Undervejs på turnéen kom gruppen forbi Danmark i Forum København den 26. november 2012.

Datoer

Turnéer
Swedish House Mafia